Charne Griesel (20 de julio de 2000) es una deportista sudafricana que compite en judo. Ganó tres medallas de bronce en el Campeonato Africano de Judo entre los años 2020 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Judokas de Sudáfrica